Le terme Devost peut se référer à:

Devost, un patronyme de famille d'origine française, répandu en Amérique française.
 Rivière Devost, un affluent de la rivière Noire Nord-Ouest (Lac Frontière), traversant Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-Apolline-de-Patton et de Saint-Fabien-de-Panet, dans la MRC de Montmagny, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.